

Aziende 
 Lawson – franchising giapponese di convenience store
 Lawson Airplane Company-Continental Faience and Tile Company – azienda aeronautica statunitense

Geografia
 Lawson – località compresa nella città di Blue Mountains, in Australia
 Lawson – città degli Stati Uniti nel Missouri

Persone

Alexis Gray-Lawson – ex cestista statunitense
Anthony "A.J." Lawson Jr. – cestista canadese
Joe Lawson – cestista statunitense
Kenny Lawson – cestista statunitense
Susan Lawson – pseudonimo della scrittrice statunitense Margaret Weis

Musica
 Lawson – gruppo musicale inglese
 Lawson – album di John Schumann del 2005

Altro
 Lawson Tama Stadium – stadio di Honiara, Isole Salomone
 Thomas W. Lawson – schooner a sette alberi varato nel luglio 1902 negli Stati Uniti
 14584 Lawson – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Lauzon